1. Mistrzostwa Afryki Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne dla zawodników do lat 18, które odbyły się w Warri (Nigeria) między 28 i 31 marca 2013.

Rezultaty

Zobacz też 
 Mistrzostwa Świata Juniorów Młodszych w Lekkoatletyce 2013

Bibliografia 
 
 

2013 w lekkoatletyce
2013
Lekkoatletyka w Nigerii
2013 w Nigerii